

Gastronomia
Gnocchi – tipo di pasta
Gnocchi fritti – piatto tipico emiliano

Persone 
Alessandro Gnocchi (1959) – giornalista e scrittore italiano
Carlo Gnocchi (1902-1956) – presbitero, educatore e scrittore italiano
 Carlo Gnocchi (1897–?) – politico italiano
 Charlie Gnocchi (1963) – conduttore radiofonico italiano
 Ermogene Gnocchi (1819-1901) – patriota italiano
 Gene Gnocchi (1955) – comico e conduttore televisivo italiano

Pagine correlate 
Gnocco (disambigua)

Altri progetti